Bosznia-Hercegovina
 Banja, falu Fojnica községben a Közép-Boszniai kantonban

 Bulgária
Banja falu Blagoevgrad megyében
Banja falu a Neszebari kistérségben, Burgasz megyében
Banja falu Pazardzsik  megyében
Banja falu Plovdiv megyében
Banja falu Szliven megyében

 Etiópia
Banja kerület (woreda) Amhara tartományban 

 Horvátország
Banja falu Ploče községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Banja falu Vrgorac községben, Split-Dalmácia megyében

 Koszovó
Banja falu Istok községben, a Peći körzetben
Banja falu Srbica községben, a Kosovsko Mitrovicai körzetben
Banja falu Suva Reka községben, Prizreni körzetben
Banja falu Zubin Potok községben, a Kosovsko Mitrovicai körzetben

 Szerbia
Banja falu Novi Pazar községben, a Raškai körzetben
Banja falu Aranđelovac községben, a Šumadijai körzetben
Banja falu Priboj községben, a Zlatibori körzetben